La saison 1999-2000 du Championnat de Roumanie de football était la  de la première division roumaine. Le championnat rassemble les 18 meilleures équipes du pays au sein d'une poule unique, où chaque club rencontre tous ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur. La saison prochaine, le championnat passe de 18 à 16 clubs : il y a donc 4 clubs relégués en deuxième division en fin de saison et seulement 2 clubs promus de Divizia B.

C'est le Dinamo Bucarest qui termine en tête du championnat et remporte le  de champion de Roumanie de son histoire. Il réussit même le doublé en battant Universitatea Craiova en finale de la Coupe de Roumanie.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi en utilisant le bareme suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon : 0 point

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Roumanie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Fiche sur RomanianSoccer

Championnat de Roumanie de football
Roumanie
1999 en Roumanie
2000 en Roumanie